Station Fukushima (Osaka)
 Station Fukushima (Fukushima)